Ел Ангостиљо има више значења:

 Ел Ангостиљо (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ангостиљо (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику